Michael Noble peut faire référence à :

  (1591–1649), Membre du Parlement pour Lichfield dans le Long Parlement
 Michael Noble, Baron Glenkinglas (1913–1984), homme politique conservateur écossais, Membre du Parlement 1958-1974
  (1935–1983), homme politique travailliste anglais, Membre du Parlement pour Rossendale 1974-1979
 Mike Noble, auteur de bande dessinée et illustrateur britannique

Voir aussi
  (1940-),  humanitaire suédois